Музе́й ме́бели — музей, посвящённый истории того или иного вида мебели:

Россия

 Музей мебели (Москва) — частный московский музей, посвящённый истории мебели как декоративного искусства.

Италия

  — миланский музей, в котором представлена мебель XVI-XX веков.

Китай
  — тайванский музей мебели, в котом экспонируются предметы традиционного китайского убранства.

  — музей, посвящённый истории деревянной мебели в регионе Тайвань.

Норвегия
  — музей основных видов норвежской мебели и фирм-изготовителей.

Великобритания
  — музей в городе Хай-Уиком, где представлена региональная история изготовления деревянной мебели.

Франция
  — музей в Авиньоне, в котором находится обширная коллекция французской мебели XV—XVI веков.

Австрия
  — Венский музей, экспозиция которого посвящена мебели периода габсбургской империи.

Швеция
  — шведский музей, посвящённый истории развития фирмы ИКЕА.

Примечания 

Музеи мебели